Шлю́ха — уничижительный синоним слова «проститутка», реже — развратная женщина. 
 Шлю́ха (, yyh) — в зороастризме дэв женского пола, олицетворяющая похоть.

Фильмы

См. также 
 Вавилонская блудница
 Путана (значения)
 Добродетельная шлюха (значения)
 Парад шлюх
 Шалава
 Блядь
 Слатшейминг

Примечания 

Уничижительные обозначения людей